Novo peut désigner :
 Novo, un film de Jean-Pierre Limosin;
 Novo Nordisk, une entreprise pharmaceutique danoise.